Adam Courchaine ist der Name folgender Personen:

* Adam Courchaine (Eishockeyspieler, 1984) (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Adam Courchaine (Eishockeyspieler, 1989) (* 1989), kanadischer Eishockeytorwart